Juan (de) Velasco puede referirse a:

 Juan Velasco Alvarado (1910-1977), político peruano - presidente del Perú (durante 1968-1975);
 Juan Velasco Damas (1977-), futbolista español;
 Juan de Velasco Pérez-Petroche (1727-1792), jesuita ecuatoriano;

 Juan Ramírez de Velasco (n/d), conquistador español;
 Juan López de Velasco